Struha je obecné označení pro umělé vodní koryto, zavodňovací kanál a podobně. Jako vlastní jméno se používá pro tato místa: 
 Struha (přítok Labe), potok, levý přítok Labe ve Valech u Přelouče v okrese Pardubice, pramenící nedaleko Jetonic na území obce Míčov-Sušice v CHKO Železné hory, tekoucí kolem Slavkovic a přes Licomělice, Stojice, Svojšice, Chrtníky, Choltice
 Meandry Struhy, přírodní památka na Pardubicku na dolním toku potoka Struha
 Struha (přítok Chlumu) (Struha u Kunžaku), levý přítok Chlumu v Kunžaku

Související články 
 Struhy